Haiming (Bavière)
 Haiming (Tyrol)